Мошня:
Мошня́ — кошель, сумка, киса, мешочек денежный, на вздержке или с завязкою.

Гидроним

Белоруссия 
 Мошня — озеро в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Мошня — река, протекает в Фировском и Вышневолоцком районах Тверской области.
 Мошня — река, протекает в Демянском и Крестецком районах Новгородской области.

Топоним 
 Мошня — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Мошня — до 1963 года название деревни Невская в Крестецком районе Новгородской области.